Marañón puede referirse a:

Personas 
 Gregorio Marañón (1887-1960), médico endocrino, científico, historiador, escritor y pensador español;
 Gregorio Marañón Moya (1914-2002), jurista, diplomático y político español. Hijo de Gregorio Marañón;
 José Marañón (1931-2007), político español;
 Adolfo Marañón (1935), futbolista español;
 Rafael Marañón (1948), futbolista español;

Geografía 
 Marañón: municipio de Navarra, España;
 Río Marañón, situado en Perú;
 El Marañón, localidad de Panamá;
 Marañón (Maranhão), una de las 27 unidades federativas de Brasil;
 Marañón o Maranhão, posiblemente un nombre indígena dado al río Amazonas;
 Hospital Gregorio Marañón: hospital situado en Madrid, España;
 Estación de Gregorio Marañón: estación de metro situada en Madrid, España;

Botánica 
 Marañón (fruta);
 Marañón (planta);